«Возвращение мужа» () — немой короткометражный фильм Поля Клерже по его пьесе. Дата премьеры неизвестна.

В ролях 
 Поль Клерже — муж
 Мисс Рос-Селвик — жена

См. также 
 Число пи (фильм)

Ссылки 
 
 Возвращение мужа на сайте BFI Screenonline
 

Утерянные фильмы
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1896 года
Фильмы Великобритании 1896 года
Чёрно-белые кинокомедии
Немые кинокомедии